

Населені пункти та їхні частини
 Оґроднічкі — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Оґроднічкі — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Оґроднічкі — частина села Сточкі в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки